North Side kan syfta på:

Geografi

Anguilla 

 North Side, Anguilla, ort och distrikt,

Caymanöarna 

 North Side, Caymanöarna, ort och distrikt,